Francisco Javier López puede referirse a:

 Francisco Javier López García (1950-), futbolista español, jugador del Real Betis Balompié.
 Francisco Javier López Marcano (1955-), político español (PRC).
 Francisco Javier López Izkue (1956-), ciclista español.
 Francisco Javier López Peña (1958-2013), terrorista español, miembro de ETA.
 Francisco Javier López Álvarez (1959-), político español (PSE-PSOE), exlehendakari del Gobierno Vasco.
 Francisco Javier López Alfaro (1962-), exfutbolista y entrenador español.
 Francisco Javier López Castro (1964-), entrenador de fútbol español.
 Francisco Javier López Aguilera (1973-), futbolista español.
 Francisco Javier López Bravo (1975-), futbolista español.